Forsch ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Forsch, deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Olga Dmitrijewna Forsch (1873–1961), russische Schriftstellerin und Kommunistin
 Robert Forsch (1870–1948), österreichischstämmiger Schauspieler

Siehe auch:
 Försch